Вяткин, Александр:
 Вяткин, Александр Ильич (1921—1990) — Герой Советского Союза.
 Вяткин, Александр Петрович (род. 1957) — начальник УФСБ России по Приморскому краю, генерал-лейтенант.
 Вяткин, Александр Сергеевич (1796—1871) — генерал от инфантерии, Виленский комендант.